Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Juan Ignacio Chela 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 David Nalbandian (primo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 José Acasuso (quarti di finale)

 Juan Ignacio Chela (finale)
 André Sá (secondo turno)
 Alexandre Simoni (primo turno)
 Agustín Calleri (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 2001